Milan Uzelac ist der Name folgender Personen:

 Milan Uzelac (1867–1954), österreichischer Luftwaffenoffizier, siehe Emil Uzelac
* Milan Uzelac (Politiker) (1932–2005), jugoslawischer Politiker
 Milan Uzelac (Philosoph) (* 1950), serbischer Philosoph